Nicolle Leijten (Udenhout, 11 november 1975) is een Nederlands veldrijdster en ploegleidster. In 1991 en 1993 was ze Nederlands kampioene veldrijden bij de Elite. Ze was vroeger getrouwd met de Belgische voormalige wielrenner en veldrijder Danny De Bie.

Belangrijkste overwinningen 

1991
  Nederlands kampioene veldrijden, Elite
1993
  Nederlands kampioene veldrijden, Elite

Externe link 
 

Nederlands veldrijder
Debie, Nicol
Nederlands wielerploegleider
Debie, Nicol